Ragazzo da parete (The Perks of Being a Wallflower) – romanzo di Stephen Chbosky
 Noi siamo infinito (The Perks of Being a Wallflower) – film del 2012 di Stephen Chbosky, tratto dal romanzo